Gaetano Blandini (1834-1898) – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Blandini (1832-1913) – vescovo cattolico italiano

Pagine correlate
 Blandino
 Blandin